Городищенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Городищенское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование, ныне Городищенская сельская территория в Старооскольском городском округе;

Брянская область
 Городищенское сельское поселение — входит в Погарский район

Вологодская область
 Городищенское сельское поселение — с 1 января 2006 по 9 апреля 2009 существовало в составе Белозерского района. Вошло в состав Шольского сельского поселения.
 Городищенское сельское поселение — входит в Нюксенский район

Кировская область
 Городищенское сельское поселение — входит в Немский район
 Городищенское сельское поселение — входит в Санчурский район

Новгородская область
 Городищенское сельское поселение — входит в Мошенской район
 Городищенское сельское поселение — входит в Шимский район

Орловская область
 Городищенское сельское поселение — входит в Урицкий район

Смоленская область
 Городищенское сельское поселение — входит в Хиславичский район

Тверская область
 Городищенское сельское поселение — входит в Бежецкий район